Colchester United FC (celým názvem: Colchester United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Colchester v nemetropolitním hrabství Essex. Založen byl v roce 1937 po zániku dřívějšího městského klubu Colchester Town. Od sezóny 2016/17 hraje v EFL League Two (4. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Colchester Community Stadium s kapacitou 10 105 diváků.

Získané trofeje 
 FA Trophy ( 1× )
 1991/92
 Essex Senior Cup ( 1× )
 2009/10

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1970/71
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1974/75
 FA Trophy
 Vítěz: 1991/92
 EFL Trophy
 Finále: 1996/97

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1937–1950: Southern Football League
 1950–1958: Football League Third Division South
 1958–1961: Football League Third Division
 1961–1962: Football League Fourth Division
 1962–1965: Football League Third Division
 1965–1966: Football League Fourth Division
 1966–1968: Football League Third Division
 1968–1974: Football League Fourth Division
 1974–1976: Football League Third Division
 1976–1977: Football League Fourth Division
 1977–1981: Football League Third Division
 1981–1990: Football League Fourth Division
 1990–1992: Conference National
 1992–1998: Football League Third Division
 1998–2004: Football League Second Division
 2004–2006: Football League One
 2006–2008: Football League Championship
 2008–2016: Football League One
 2016– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1937
Sport v Colchesteru